Zelfgemaakte sterkedrank, wereldwijd zelfgemaakte sterkedrank, vaak illegaal, door particulieren gestookt, in Engels Moonshine
Moonshine (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2021